

Geografia 
 Caledonia – antico toponimo della Scozia
 Nuova Caledonia – collettività francese d'oltremare

Canada
 Caledonia – città dell'Ontario

Stati Uniti d'America
 Caledonia – villaggio della Contea di Boone, Illinois
 Caledonia – township della Contea di Alcona, Michigan
 Caledonia – villaggio della Kent, Michigan
 Caledonia – township della Contea di Kent, Michigan 
 Caledonia – township della Contea di Shiawassee, Michigan 
 Caledonia – capoluogo della Contea di Houston, Minnesota
 Caledonia – città della Contea di Lowndes, Mississippi
 Caledonia – villaggio della Contea di Washington, Missouri
 Caledonia – città della Contea di Livingston, New York
 Caledonia – villaggio della Contea di Marion, Ohio
 Caledonia – città della Contea di Columbia, Wisconsin 
 Caledonia – città della Contea di Racine, Wisconsin 
 Caledonia – città della Contea di Trempealeau, Wisconsin 
 Caledonia – città della Contea di Waupaca, Wisconsin

Musica 
 Caledonia – album dei Suidakra del 2006